Le elezioni comunali in Calabria del 2001 si tennero il 13 maggio (con ballottaggio il 27 maggio).

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Crotone

Crotone

Provincia di Reggio Calabria

Palmi

Reggio Calabria

Provincia di Vibo Valentia 

Calabria
2001